Osgodby (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Osgodby (Scarborough), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire in het district Scarborough
 Osgodby (Selby), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire in het district Selby